Apango es un topónimo de originen náhuatl que quiere decir En el agua o canal donde corre el agua. En México puede referirse a:

Apango (Guerrero), localidad del estado de Guerrero, cabecera del municipio de Mártir de Cuilapan;
Apango (Jalisco), localidad del estado de Jalisco, ubicada en el municipio de San Gabriel;
Apango de Zaragoza, localidad del estado de Puebla, ubicada en el municipio de Acajete.